Список всех описанных видов пауков семейства Caponiidae на 16 апреля 2013 года.

Calponia 
Calponia Platnick, 1993
 Calponia harrisonfordi Platnick, 1993 — США

Caponia 
Caponia Simon, 1887
 Caponia abyssinica Strand, 1908 — Эфиопия
 Caponia braunsi Purcell, 1904 — Южная Африка
 Caponia capensis Purcell, 1904 — Южная Африка, Мозамбик
 Caponia chelifera Lessert, 1936 — Мозамбик
 Caponia forficifera Purcell, 1904 — Южная Африка
 Caponia hastifera Purcell, 1904 — Южная Африка, Мозамбик
 Caponia karrooica Purcell, 1904 — Южная Африка
 Caponia natalensis (O. P.-Cambridge, 1874) — Танзания, Южная Африка
 Caponia secunda Pocock, 1900 — Южная Африка
 Caponia simoni Purcell, 1904 — Южная Африка
 Caponia spiralifera Purcell, 1904 — Южная Африка

Caponina 
Caponina Simon, 1891
 Caponina alegre Platnick, 1994 — Бразилия
 Caponina cajabamba Platnick, 1994 — Перу
 Caponina chilensis Platnick, 1994 — Чили
 Caponina chinacota Platnick, 1994 — Колумбия
 Caponina longipes Simon, 1893 — Венесуэла
 Caponina notabilis (Mello-Leitao, 1939) — Бразилия, Уругвай, Аргентина
 Caponina papamanga Brescovit & Sanchez-Ruiz, 2013 — Бразилия
 Caponina paramo Platnick, 1994 — Колумбия
 Caponina pelegrina Bryant, 1940 — Куба
 Caponina sargi F. O. P.-Cambridge, 1899 — Гватемала, Коста-Рика
 Caponina testacea Simon, 1891 — Сент-Винсент
 Caponina tijuca Platnick, 1994 — Бразилия

Cubanops 
Cubanops Sanchez-Ruiz, Platnick & Duperre, 2010
 Cubanops alayoni Sanchez-Ruiz, Platnick & Duperre, 2010 — Куба
 Cubanops andersoni Sanchez-Ruiz, Platnick & Duperre, 2010 — Багамы
 Cubanops armasi Sanchez-Ruiz, Platnick & Duperre, 2010 — Куба
 Cubanops bimini Sanchez-Ruiz, Platnick & Duperre, 2010 — Багамы
 Cubanops darlingtoni (Bryant, 1948) — Гаити
 Cubanops granpiedra Sanchez-Ruiz, Platnick & Duperre, 2010 — Куба
 Cubanops juragua Sanchez-Ruiz, Platnick & Duperre, 2010 — Куба
 Cubanops ludovicorum (Alayon, 1976) — Куба
 Cubanops terueli Sanchez-Ruiz, Platnick & Duperre, 2010 — Куба
 Cubanops tortuguilla Sanchez-Ruiz, Platnick & Duperre, 2010 — Куба
 Cubanops vega Sanchez-Ruiz, Platnick & Duperre, 2010 — Гаити

Diploglena 
Diploglena Purcell, 1904
 Diploglena capensis Purcell, 1904 — Южная Африка
 Diploglena capensis major Lawrence, 1928 — Намибия

Iraponia 
Iraponia Kranz-Baltensperger, Platnick & Duperre, 2009
 Iraponia scutata Kranz-Baltensperger, Platnick & Duperre, 2009 — Иран

Laoponia 
Laoponia Platnick & Jager, 2008
 Laoponia pseudosaetosa Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 Laoponia saetosa Platnick & Jager, 2008 — Лаос, Вьетнам

Nops 
Nops MacLeay, 1839
 Nops anisitsi Strand, 1909 — Парагвай
 Nops ariguanabo Alayon, 1986 — Куба
 Nops bellulus Chamberlin, 1916 — Перу
 Nops blandus (Bryant, 1942) — Гаити, Пуэрто-Рико, Виргинские Острова
 Nops branicki (Taczanowski, 1874) — Французская Гвиана
 Nops coccineus Simon, 1891 — Сент-Винсент
 Nops craneae Chickering, 1967 — Таиланд
 Nops enae Sanchez-Ruiz, 2004 — Куба
 Nops ernestoi Sanchez-Ruiz, 2005 — Гаити
 Nops farhati Prosen, 1949 — Аргентина
 Nops flutillus Chickering, 1967 — Кюрасао
 Nops gertschi Chickering, 1967 — Гаити
 Nops glaucus Hasselt, 1887 — Венесуэла, Бонайре
 Nops guanabacoae MacLeay, 1839 — Куба
 Nops largus Chickering, 1967 — Панама
 Nops maculatus Simon, 1893 — Панама, Венесуэла
 Nops mathani Simon, 1893 — Бразилия
 Nops meridionalis Keyserling, 1891 — Бразилия
 Nops nitidus Simon, 1907 — Бразилия
 Nops proseni Biraben, 1954 — Аргентина
 Nops siboney Sanchez-Ruiz, 2004 — Куба
 Nops simla Chickering, 1967 — Панама, Таиланд
 Nops sublaevis Simon, 1893 — Венесуэла
 Nops toballus Chickering, 1967 — Ямайка
 Nops ursumus Chickering, 1967 — Панама
 Nops variabilis Keyserling, 1877 — Колумбия, Бразилия
 Nops virginicus Sanchez-Ruiz, 2010 — Виргинские Острова

Nopsides 
Nopsides Chamberlin, 1924
 Nopsides ceralbonus Chamberlin, 1924 — Мексика, возможно Перу

Notnops 
Notnops Platnick, 1994
 Notnops calderoni Platnick, 1994 — Чили

Nyetnops 
Nyetnops Platnick & Lise, 2007
 Nyetnops guarani Platnick & Lise, 2007 — Бразилия

Orthonops 
Orthonops Chamberlin, 1924
 Orthonops gertschi Chamberlin, 1928 — США
 Orthonops giulianii Platnick, 1995 — США
 Orthonops icenoglei Platnick, 1995 — США, Мексика
 Orthonops iviei Platnick, 1995 — США
 Orthonops johnsoni Platnick, 1995 — США
 Orthonops lapanus Gertsch & Mulaik, 1940 — США
 Orthonops ovalis (Banks, 1898) — Мексика
 Orthonops overtus Chamberlin, 1924 — Мексика
 Orthonops zebra Platnick, 1995 — США

Taintnops 
Taintnops Platnick, 1994
 Taintnops goloboffi Platnick, 1994 — Чили

Tarsonops 
Tarsonops Chamberlin, 1924
 Tarsonops clavis Chamberlin, 1924 — Мексика
 Tarsonops irataylori Bond & Taylor, 2013 — Белиз
 Tarsonops sectipes Chamberlin, 1924 — Мексика
 Tarsonops sternalis (Banks, 1898) — Мексика
 Tarsonops systematicus Chamberlin, 1924 — Мексика

Tisentnops 
Tisentnops Platnick, 1994
 Tisentnops leopoldi (Zapfe, 1962) — Чили

Примечания 
  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

C